

Geografia

Contea di Cheatham – contea del Tennessee

Persone
Benjamin F. Cheatham – generale statunitense
Maree Cheatham – attrice statunitense
Oliver Cheatham – cantante statunitense